Blumenfeld puede referirse a:
 Erwin Blumenfeld, fotógrafo estadounidense de origen alemán.
 Mario Kreutzberger Blumenfeld, conocido como Don Francisco, presentador de televisión chileno.
 Walter Blumenfeld, psicólogo alemán que trabajó en Perú desde la década de 1930.

 Contragambito Blumenfeld, una apertura de ajedrez.